Arnaud Sélignac (1957-), réalisateur français.

Divers 
 Le vallon de Sélignac, à Simandre-sur-Suran (Ain, France), qui abrite la chartreuse de Sélignac
Patronyme français